Franco Mimmi – giornalista e scrittore italiano
 Marcello Mimmi – cardinale e arcivescovo cattolico italiano